Marcoux steht für:

 Marcoux (Loire), eine französische Gemeinde im Département Loire
 Marcoux (Alpes-de-Haute-Provence), eine französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Marcoux-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Marcoux ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Marcoux (* 1965), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Mac Marcoux (* 1997), kanadischer Skirennläufer
 Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1938–1985), kanadische Komponistin
 Vanni Marcoux (1877–1962), französischer Sänger

Siehe auch:
 Camille-Marcoux